Чемпионат Европы по фигурному катанию 1965 года проходил с 11 по 15 февраля в Москве на льду дворца спорта «Лужники». В рамках турнира, который впервые проходил в СССР, фигуристы разыграли награды в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

В соревнованиях участвовали сто спортсменов — шестнадцать одиночников, двадцать одиночниц, семнадцать спортивных пар и пятнадцать танцевальных дуэтов. На чемпионат Европы были аккредитованы около 250 корреспондентов СМИ и телевизионных компаний.

Триумфаторами в одиночных видах оказались австрийцы Эммерих Данцер и Регина Хайтцер. Парники Людмила Белоусова и Олег Протопопов стали первыми советскими фигуристами, завоевавшими золото чемпионатов Европы. В танцах на льду первенствовал чехословацкий дуэт Евы Романовой и Павела Романа.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Ссылки 
 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Соревнования по фигурному катанию в Москве
1965 год в фигурном катании
Европа
Спорт в России в 1965 году
1965 год в Москве
Февраль 1965 года
Чемпионаты Европы в 1965 году
Чемпионаты Европы в России